O Campeonato Mineiro de Rugby de 2013 foi a quarta edição da competição estadual de rugby do estado de Minas Gerais, promovida pela Federação Mineira de Rugby.
A equipe vencedora foi o BH Rugby, que sagrou-se tetracampeão sobre o Varginha Rugby Clube, repetindo as finais dos anos anteriores.

Equipes participantes

Forma de disputa 
O Campeonato foi disputado conforme modelo adotado pela CBRu, em duas chaves com cinco equipes em cada, turno único classificatório, quartas de final, semi final e final.
O últimos colocados de cada Chave se enfrentarão, em partida única onde o perdedor enfrentará o Campeão da 2ª Divisão, definido assim quem permanecerá na 1ª Divisão de 2014.

Jogos

Chave A

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Chave B

Classificação 
Pontuação: Vitória=4, Empate=2, Derrota=0, Bônus para equipe que fizer 4 ou mais tries = + 1, Bônus para equipe que perder por 7 pontos ou menos = + 1.

Fase Final

Quartas de finais

Disputa de ultimo lugar

Semifinais

5/8 lugar

1/4 lugar

Finais

Disputa do 7 lugar

Disputa do 5 lugar

Disputa do 3 lugar

Disputa do 1 lugar

Campeão

Ver também 
 Federação Mineira de Rugby
 Campeonato Mineiro de Rugby
 Campeonato Mineiro de Rugby Segunda Divisão 2013

Ligações externas
 Página oficial da Federação Mineira de Rugby
 Página oficial da Confederação Brasileira de Rugby

2013
Rugby de 2013 no Brasil
2013 em Minas Gerais